Das ASB Classic 2017 war ein Damen-Tennisturnier in Auckland. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 2. bis 7. Januar 2017 – parallel zu den WTA-Turnieren in Shenzhen und Brisbane – statt.

Titelverteidigerinnen waren Sloane Stephens im Einzel und die Paarung Elise Mertens/An-Sophie Mestach im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das ASB Classic 2017 fand vom 31. Dezember 2016 bis 2. Januar 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Die folgenden Spielerinnen konnten sich durchsetzen:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Auckland